Fernando Verdasco var forsvarende mester, men deltog ikke i turneringen 2010
Sergiy Stakhovsky vandt finalen mod Denis Istomin, 3-6, 6-3, 6-4.

Finaler 

2010 Herresingle
ATP Tour 2010